Артеміо Франкі (стадіон, Флоренція)
 Артеміо Франкі (стадіон, Сієна)